ABC3 es una zona infantil de Australia pública de varios canales de televisión digital propiedad de la Australian Broadcasting Corporation. Se puso en marcha el 4 de diciembre de 2009 a las 18:00, con la cuenta atrás para 3 aireación de antemano a las 5pm en ABC1 con el primer ministro australiano, vigente en el momento, Kevin Rudd apareciendo.

Cadenas de televisión infantiles